De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1948-1951 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1948. De zittingsperiode ging in op 27 juli 1948 en liep af op 18 september 1951.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1948

KVP (17 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Ton Barge
Bernard Berger
Jan van den Brink
Adrianus Cornelis de Bruijn
Piet Kerstens
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Herman Nijkamp
Louis Regout
Gustave Alexander Marie Joannes Ruijs de Beerenbrouck
Alphonse Marie Caspar Johannes Steinkühler
Frans Teulings
Huub van Velthoven
Harrie Verheij
Herman van Voorst tot Voorst
Petrus Johannes Witteman

PvdA (14 zetels)
Johan van de Kieft, fractievoorzitter
Edward Brongersma
Jaap Cramer
Nico Donkersloot
Gerrit Jan van Heuven Goedhart
Jan Hoogland
Jan Anne Jonkman
Jacob Kramer
Roelof Kranenburg
Piet Lieftinck
Henk Oosterhuis
Martina Tjeenk Willink
Joris in 't Veld
Kees Woudenberg

ARP (7 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Willem Rip
Jan Schipper
Jetze Tjalma
Jacob Adriaan de Wilde
Rob Woltjer

CHU (5 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse
Johannes de Zwaan

CPN (4 zetels)
Joop van Santen, fractievoorzitter
Jaap Brandenburg
Jan Schalker
Fred Schoonenberg

VVD (3 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Steven Edzo Broeils Bierema
Dirk Stikker

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1948 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Jaap Brandenburg (CPN) werd bij de Eerste Kamerverkiezingen verkozen door de kiesgroepen II, III en IV. Hij besloot om namens kiesgroep III te zetelen en werd in de kiesgroepen II en IV opgevolgd door respectievelijk Fred Schoonenberg en Jan Schalker. Schalker werd op 2 september 1948 geïnstalleerd, Schoonenberg op 21 september dat jaar.
 Arend Biewenga (ARP) en Roelof Zegering Hadders (VVD) namen hun benoeming niet aan vanwege hun verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In hun plaats werden Jetze Tjalma (ARP) en Steven Edzo Broeils Bierema (VVD) geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1948 
 7 augustus: Joris in 't Veld (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting in het kabinet-Drees-Van Schaik. Op 25 augustus dat jaar werd Hugo Jozias de Dreu in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 9 augustus: Dirk Stikker (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik. Op 25 augustus dat jaar werd Willem Carel Wendelaar in de ontstane vacature geïnstalleerd. 
 10 augustus: Piet Lieftinck (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Financiën in het kabinet-Drees-Van Schaik. Op 25 augustus dat jaar werd Gerard van Walsum in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 12 augustus: Jan van den Brink (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Economische Zaken in het kabinet-Drees-Van Schaik. Op 25 augustus dat jaar werd Leo Beaufort in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1949 
 27 februari: Nico Donkersloot (PvdA) vertrok uit de Eerste Kamer uit onvrede met de Tweede Politionele Actie in Nederlands-Indië. Op 30 maart dat jaar werd Arie Kievit in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 juni: Herman van Voorst tot Voorst (KVP) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 12 juli dat jaar werd Hans Kolfschoten in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 20 september: Frans Teulings (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Drees-Van Schaik. Op 2 november dat jaar werd Johannes Hubertus Franciscus Deckers in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 20 oktober: Ton Barge (KVP) verliet de Eerste Kamer. Op 13 december dat jaar werd Henk Kuiper in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 5 december: Gerard van Walsum (PvdA) nam tijdelijk ontslag omdat hij een maagoperatie moest ondergaan. Op 19 december dat jaar werd Floor Wibaut jr. in de ontstane vacature geïnstalleerd. Op 8 februari 1950 verliet Wibaut jr. alweer de Eerste Kamer, waarna van Walsum op 15 maart dat jaar zijn zetel opnieuw innam.

1950 
 14 februari: Steven Edzo Broeils Bierema (VVD) overleed. Op 7 maart dat jaar werd Herman Derk Louwes in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 22 juli: Edward Brongersma (PvdA) moest ontslag nemen omdat hij veroordeeld werd voor het schenden van de toenmalige zedelijkheidswetgeving. Op 19 september dat jaar werd Paul Kapteyn in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1951 
 1 januari: Gerrit Jan van Heuven Goedhart (PvdA) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in Genève. Op 4 april dat jaar werd Floor Wibaut jr. in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 mei: Johannes Hubertus Franciscus Deckers (KVP) overleed. Op 30 mei dat jaar werd René Wijers in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 juni: Roelof Kranenburg (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 19 juni dat jaar werd Sijtze de Jong in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 juli: Jaap Cramer (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Drenthe. Er werd niet in vervanging van de hierdoor ontstane vacature voorzien, vanwege de al uitgeschreven Eerste Kamerverkiezingen van 31 juli 1951.

1948-1951